Мизгири — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мизгири — деревня в Слонимском районе Гродненской области.

Россия 
 Мизгири — деревня в Орловском районе Кировской области.